«Вагиф» () — пьеса азербайджанского поэта Самеда Вургуна, написанная в 1937 году в 3-х действиях и II картинах. Посвящена судьбе азербайджанского поэта и государственного деятеля XVIII века Молла Панаха Вагифа.

Переводы и издания 
В 1939 году пьесу на русский язык перевёл юный драматург Леонид Зорин, в 1940 году — Владимир Гурвич, а в 1941 году — Аделина Адалис. После того, как произведение было издано в Москве известные литераторы и театроведы Александр Фадеев, Р. Варт, О. Литовски, Илья Сельвинский. Аделина Адалис, Рашель Миллер-Будницкая и другие написали статьи, где анализировали пьесу «Вагиф».

Первое издание пьесы в переводе с азербайджанского Гурвичем, было опубликовано в Mоскве и Ленинграде в 1941 году. В 1959 году в Москве была издана «„Вагиф“. Драматическая хроника XVIII столетия в 3 д., 11 карт.» в переводе с азербайджанского Аделины Адалис.

Постановки 

5 сентября 1938 года «Вагиф» была поставлена Азербайджанским государственным драматическим театром в Баку режиссёром Адилем Искендеровым. Художником был Нусрат Фатуллаев, композитор — Сеид Рустамов. Роль Вагифа исполняли Алескер Алекперов и Кязим Зия, роль Хурамана — Фатьма Кадри и Гюльнар Гаджиева, роль Эльдара — Рза Афганлы и Мовсум Санани, роль Видади — Агададаш Курбанов, роль шаха Каджара — Сидги Рухулла, а роль шута — Садыхов. Этот поставленный Искендеровым спектакль, по словам театроведа Джафара Джафарова, был очень популярным и ставился долгое время. Джафаров писал:

24 января 1940 года пьеса «Вагиф» была поставлена на сцене Бакинского русского драматического театра режиссёром Исмаилом Идаят-заде. Художником был Гусак, композитор — Нина Карницкая; Роль Вагифа исполнял — Шульгин, Эльдара — Байков, Хурамана — Бабичева, Видади — Жариков. В этом же году «Вагиф» поставлена в Армянском бакинском театре режиссёром Овсепяном. Художником был Ованесян. В 1948 году пьесу сыграли на сцене Кироваканского театра Армянской ССР, а в 1952 году — на сцене Армянского театра драмы в Тбилиси.

В 1941 году произведение удостоено Сталинской премии.

8 февраля 1953 года состоялось 500-е представление пьесы в Азербайджанском государственном драматическом театре (Агададаш Курбанов играл Видади, Сидги Рухулла — Каджара, Алескер Алекперов — Вагифа, Рза Афганлы и Мовсум Санани — Эльдара).

Отзывы 
Русский поэт и драматург Илья Сельвинский писал о произведении:

Назвав пьесу «Вагиф» «прекрасным образцом советской драматургии», Мариэтта Шагинян в 1939 году в газете «Правда» о драме писала:

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Произведения Самеда Вургуна
Пьесы на азербайджанском языке